Дупница — город в Болгарии;
 Дупница — община в Болгарии.
 Дупница — название города Маджарово в Болгарии в 1912—1959 гг.
 Дупница — пещера в Восточной Фракии.